Адриатическая лига 2009/2010 — 9-ое по счёту первенство, в котором принимали участие 14 команд из Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории. Чемпионом лиги в 4 раз стал клуб Партизан.

Участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты

Финал четырёх 
Финал четырёх прошел на Арене Загреб в Загребе.

Награды 
 MVP регулярного сезона  Честер Мейсон (Широки)
 MVP Финала четырёх  Джамонт Гордон (Цибона)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 Результаты сезона на www.hrsport.net

Лига ABA
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе